Waterford Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Waterford Historic District (Waterford, Maine), NRHP-ID 80000247
 Waterford Historic District (Waterford, Virginia), NRHP-ID 69000256

Siehe auch:
 Waterford Village Historic District